Ма́слово — деревня в Удомельском районе Тверской области. 

Находится в 22 км (по прямой) к северо-западу от города Удомля на берегу озера Устьим (Ульстим, Спасское). От села Котлован — 3 км. Рядом деревня Овсяниково.

История 
В 1859 году в списке населенных мест Тверской губернии значится владельческая деревня Маслово при озере Ульстиме, 9 дворов, 66 жителей.

Во второй половине XIX — начале XX века деревня Маслово относилась к Кузьминской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. Она входила в приход церкви соседнего Спасского погоста (Спас-Ульстимо). В 1886 году в деревне 17 дворов, 107 жителей.

В 1960-е годы деревня входила в Старорядский сельсовет Удомельского района Калининской области.

В советское время Маслово — центральная усадьба колхоза «Россия». В деревне контора СПК «Бережок» (бывший колхоз «Россия»).

С 2005 по 2015 год входила в состав Котлованского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
 Церковь Преображения Господня (построена в 1867 году), погост Спас-Ульстимо, в полукилометре от деревни.

Примечания

Ссылки 
 Сборник статистических сведений о Тверской губернии. Т. 3: Вышневолоцкий уезд — 1885.
 Православные Храмы Тверской Земли

Населённые пункты Удомельского городского округа